Blackadder steht für:

 Blackadder, eine britische Fernsehserie

Blackadder ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Home Blackadder († 1830), schottischer Chirurg und Meteorologe
 Jesse Blackadder (1964–2020), australische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Journalistin
 Todd Blackadder (* 1971), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler